Дворец Мафра () — самый большой королевский дворец в Португалии.

Возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги, Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г. Строительство велось с 1717 по 1730 гг. под наблюдением итальянцев, португальцев и немцев. Автор проекта — Жоан Фредерико Людовиче.

Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его залы не столько для повседневного проживания, сколько для церемониальных приёмов. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь. Во время Наполеоновских войн здесь размещалась ставка Жюно, затем Веллингтона. После падения королевской власти 5 октября 1910 г. весь комплекс объявлен национальным музеем. Однако значительная часть помещений занята военными и закрыта для посещения.

В октябре 2007 г. здесь проходил XX саммит Россия-ЕС. Здесь разворачивается действие романа Жозе Сарамаго «Воспоминание о монастыре». Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.

Королевское и Досточтимое Братство Святого Причастия Мафра прикреплено к базилике.

Примечания 

Резиденции португальских монархов
Мафра
Барочные дворцы
Здания и сооружения, заложенные в 1717 году
Здания и сооружения, построенные в 1730 году
Всемирное наследие в Португалии